Carlo Devoti – ex pallavolista ed ex multiplista italiano
 Louis Devoti – ex cestista francese
 Luca Devoti – velista italiano
 Luigi Devoti – scrittore, medico e fotografo italiano